

Топольне — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Топольне — село, Угловський район, Алтайський край
 Топольне — село, Хабарський район, Алтайський край

Топольне — село, Сімферопольський район, АР Крим